Cet article dresse la liste des '''astéroïdes troyens au  (camp troyen).

Astéroïdes 

Liste d'astéroïdes troyens de Jupiter